Ángel Martínez (né en 1986), joueur de football espagnol;
  (né en 1991), joueur de football espagnol.